Franz Mandl (1916-1988) – calciatore austriaco
Fritz Mandl (1900-1977) – imprenditore austriaco
Hermann John Mandl (1856-1922) – cavaliere austriaco
Jürgen Mandl (...) – bobbista austriaco
Maria Mandl (1912-1948) – SS e criminale austriaca
Thomas Mandl (1979) – calciatore austriaco